Zahrádky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zahrádky (okres Česká Lípa)
 Zahrádky (okres Jindřichův Hradec)